Jean de Belot, né le  à Neuilly-sur-Seine, est un ancien journaliste devenu président du cabinet de conseil en communication & affaires publiques Aria Partners.

Biographie 
Jean de Belot est diplômé du Centre de Formation des Journalistes  et en droit des affaires, il a commencé sa carrière en 1983. Successivement journaliste à La Tribune de l'Économie puis grand reporter au Figaro et au groupe Expansion, il rejoint en 1990 Les Échos dont il devient rédacteur en chef. En 1998, il devient rédacteur en chef des pages économiques du Figaro, puis directeur de la rédaction du quotidien , où il succède à Franz-Olivier Giesbert. Sous sa direction, Le Figaro crée les Séries du Figaro au sein des pages Débats-Opinions, lance l'édition actualité du lundi des pages économiques, crée le mensuel « Hors Série » du Figaro, et fait intervenir un nombre élargi de plumes en provenance d'horizons divers. 

Il quitte le groupe en 2005 après une série de conflits avec le nouvel actionnaire, le groupe Dassault. 
Il a été chroniqueur sur RTL et animé sur LCI l'émission l'Invité de l'Économie. Il intervient régulièrement sur BFM dans l'émission Les Experts de l'Économie.
De mi-2005 à fin 2007, il est vice-président-partner de Euro-RSCG C&O, le principal réseau de conseil du groupe Havas.

En , il crée le cabinet de conseil en communication & affaires publiques Aria Partners , qui fédère des expertises en lobbying, communication sensible, et en conseil. La société qui s'était illustrée à sa création en devenant conseil de la Société Générale au moment de « l'affaire Kerviel »,  accompagne depuis plus de dix ans nombre de  directions de groupes du CAC 40 ou de taille plus modeste, ainsi que plusieurs institutions et personnalités dans des missions à Paris, et principalement Bruxelles et Londres.     

L'hebdomadaire Challenges place en 2013 Jean de Belot parmi les nouveaux gourous de la com.   

Depuis 2015, Leaders League  classe le Aria Partners dans le top 10 des acteurs dans ses deux métiers.  Le cabinet a été coopté en 2015 comme acteur français du réseau international CLC& A, Crisis and Litigation communicators Alliance https://www.clc-alliance.com/ qui fédère  des acteurs indépendants de premier rang dans plus  25 pays  sur les enjeux de crise et de procédure judiciaire. 

En 2016, Jean de Belot devient délégué général du CERC, Centre d'études pour une croissance responsable, qui réunit des dirigeants et fonctionnaires européens partisans d'une véritable souveraineté européenne. Le CERC publie à destination de certains décideurs et entreprises des études sur des enjeux économiques, industriels et sociétaux. Le CERC a signé en 2018 un partenariat avec le MIT, et en 2019 avec la LSE. Le CERC est admis parmi les Fellow members du STET en 2020.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
 
 
 www.aria-partners.com
 Le jeu dangereux de l'influence, Strategies 

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Collaborateur des Échos
Collaborateur du Figaro
Naissance en décembre 1958